Il doppio del torneo di tennis South Seas Island Resort Women's Pro Classic 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Gabriela Dabrowski e Allie Will che hanno battuto in finale 6–1, 6–2 Julia Boserup e Alexandra Mueller.

Teste di serie 

  Gabriela Dabrowski /  Allie Will (Campionesse)
  Maria Fernanda Alves /  Catalina Castaño (primo turno)

  Julia Cohen /  Marta Domachowska (primo turno)
  Emily Harman /  Jessica Pegula (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

South Seas Island Resort Women's Pro Classic 2013